Schemtschuschny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schemtschuschny (Chakassien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Chakassien

 Schemtschuschny (Perm), ländliche Siedlung in der Region Perm
 Schemtschuschny (Tambow), ländliche Siedlung in der Oblast Tambow